Бурангулов — фамилия; имеет женскую форму Бурангулова.
 Бурангулов, Мажит Фазлыевич (1904—1943) — народный певец, музыкант.
 Бурангулов, Мухаметша Абдрахманович (1888—1966) — башкирский поэт и драматург, фольклорист, классик башкирской литературы.
 Бурангулова, Рамиля Мунаваровна (род. 1961) — советская и российская легкоатлетка.

См. также 
 Бурангулово